Jean Regnault ist der Name folgender Personen:

* Jean Regnault de Segrais (1624–1701), französischer Dichter
 Jean-Baptiste Regnault (1754–1829), französischer Maler
 Jean Regnault ist ein französischer Tänzer (s. Lully)